Буньковский сельский округ

Московская область 

 Буньковский сельский округ Ногинского района (1994—2006)

Тюменская область 

 Тюменская область Упоровского района